Manakana (Antanambao Manampotsy)
 Manakana (Betsiboka)
 Manakana (Tsaratanana)